Colchester ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Colchester
 Borough of Colchester, ein Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Essex
 Colchester (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
 Colchester (Nova Scotia)
 Colchester (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Colchester (Connecticut), im New London County
 Colchester (Illinois), im McDonough County
 Colchester (New York), im Delaware County
 Colchester (Vermont), im Chittenden County
 Colchester (Virginia), im Fairfax County
 Colchester (Washington), im Kitsap County
 Colchester Acres, im Fairfax County, Virginia
 Colchester on the Severn, im Anne Arundel County, Maryland
 Colchester Township (Illinois)

in Südafrika:
 Colchester (Südafrika), Ortschaft in der Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality

Sonstiges:
 Colchester-Harrison, ein Hersteller von Drehmaschinen in Großbritannien, gehört seit 2006 zur 600 Group
 Colchester Brook, Fließgewässer im Plymouth County, Massachusetts
 Colchester Pond, See im Chittenden County, Vermont
 Colchester Quarry, Mine im McDonough County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Colchester Apartments, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 06000603
 Colchester Village Historic District, in Colchester, Connecticut, ID-Nr. 94000254